Leptocharacidium est un genre de poissons téléostéens de la famille des Crenuchidae et de l'ordre des Characiformes. Le genre Leptocharacidium est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Leptocharacidium omospilus.

Liste d'espèces 
Selon :

 Leptocharacidium omospilus Buckup, 1993

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 

Crenuchidae
Characiformes
Characiformes (nom scientifique)
Poisson d'aquarium